Niemcy:
 Salz – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld
 Salz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Salz – rzeka, dopływ Kinzig

Osoby:
 Manuel Salz – niemiecki piłkarz